Чемпионат Великобритании по снукеру 1981 () — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, который проходил с 22 ноября по 5 декабря 1981 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Стив Дэвис, выигравший в финале у Терри Гриффитса со счётом 16:3.

Примечательные факты 

 Канал BBC освещал турнир с начала финальной стадии, которая стартовала 28 ноября.
 Стив Дэвис защитил свой первый титул на рейтинговом турнире, выиграв в финале у Терри Гриффитса 16:3.
 Джимми Уайт после удачного старта сезона, на этом турнире впервые дошёл до полуфинала (это был первый чемпионат Британии для Уайта). В полуфинале он проиграл Стиву Дэвису 0:9.
 Также на этом турнире показали хорошие результаты и два других, известных впоследствии игрока: Тони Мео и Тони Ноулз.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 10 000
 Общий призовой фонд: £ 40 000

Результаты

Квалификация 
Матчи из 17 фреймов

{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|- style="background:#00AF00;"
! Победитель
! Счёт
! Соперник
|- style="text-align:left;"
! colspan="6" style="text-align:left; background-color:LightGreen" | Группа 1
|-
|  Пол Медэти
| style="text-align:center;" | 9:6
|  Эдди Маклафлин
|-
|  Пол Медэти
| style="text-align:center;" | 9:7
|  Джим Доннелли
|- style="text-align:left;"
! colspan="6" style="text-align:left; background-color:LightGreen" | Группа 2
|-
|  Майк Халлетт
| style="text-align:center;" | 9:4
|  Вик Харрис
|-
|  Майк Халлетт
| style="text-align:center;" | 9:6
|  Деннис Хьюз
|- style="text-align:left;"
! colspan="6" style="text-align:left; background-color:LightGreen" | Группа 3
|-
|  Мэтт Гибсон
| style="text-align:center;" | 9:6
|  Джек Фицморис
|-
|  Клайв Эвертон
| style="text-align:center;" | 9:6
|  Мэтт Гибсон
|- style="text-align:left;"
! colspan="6" style="text-align:left; background-color:LightGreen" | Группа 4
|-
|  Джо Джонсон
| style="text-align:center;" | 9:6
|  Томми Мёрфи
|-
|  Майк Уоттерсон
| style="text-align:center;" | 9:4
|  Бернард Беннетт
|-
|  Джо Джонсон
| style="text-align:center;" | 9:3
|  Майк Уоттерсон
|- style="text-align:left;"
! colspan="6" style="text-align:left; background-color:LightGreen" | Группа 5
|-
|  Пэт Хулихэн
| style="text-align:center;" | 9:1
|  Кингсли Кеннерли
|-
|  Пэт Хулихэн
| style="text-align:center;" | 9:4
|  Иан Блэк
|- style="text-align:left;"
! colspan="6" style="text-align:left; background-color:LightGreen" | Группа 6
|-
|  Джефф Фудс
| style="text-align:center;" | 9:7
|  Билли Келли
|- style="text-align:left;"
! colspan="6" style="text-align:left; background-color:LightGreen" | Группа 7
|-
|  Эдди Синклэр
| style="text-align:center;" | 9:6
|  Марк Уайлдмэн
|-
|  Эдди Синклэр
| style="text-align:center;" | 9:0
|  Сид Худ
|- style="text-align:left;"
! colspan="6" style="text-align:left; background-color:LightGreen" | Группа 8
|-
|  Рекс Уильямс
| style="text-align:center;" | 9:3
|  Дуг Френч
|-
|  Колин Роско
| style="text-align:center;" | 9:7
|  Мёрдо Маклауд
|-
|  'Рекс Уильямс
| style="text-align:center;" | 9:4
|  Колин Роско
|}

 Предварительный раунд Матчи из 17 фреймов''

Финальные стадии

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1981 год в снукере